Нервен израстък може да се отнася за:

 Аксон, израстъкът с който се провеждат нервни импулси към други неврони или ефекторни клетки.
 Дендрити, израстъците с които се приемат нервни импулси от аксоните на други нервни клетки.

Неврони